Attilio Bagnolini – alpino italiano, Medaglia d'oro al valor militare caduto in combattimento in Africa Orientale nel 1936
  – sommergibile della Regia marina
  – sottomarino italiano